Frank Ellis (1897-1969) est un acteur américain.
 Frank Ellis est un politicien canadien.